Chilhowee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chilhowee (Missouri)
 Chilhowee (Tennessee)
 Chilhowee Hills (Tennessee)
 Chilhowee View (Tennessee)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chilhowee Historic District, in Chilhowee, Missouri, ID-Nr. 88000650
 Chilhowee Hydroelectric Development, in Tallassee, Tennessee, ID-Nr. 04000546
 Chilhowee Park Historic District, in Knoxville, Tennessee, ID-Nr. 05001039